Fettkiller ist
 eine Bezeichnung für Produkte, die angeblich „Fett binden“ oder „der Verdauung entziehen“ (siehe Fettblocker)
 der Name einer Folge der Fernsehreihe Tatort, siehe Tatort: Fettkiller